Überschneidung steht für:
 Crossover (Musik), Zuordnung mehrerer Genres zu einem Stück
 Überlappung von Schriftzeichen, siehe Unterschneidung (Typografie) #Überschneidung und Unterschneidung